ЗМ — графически сходная аббревиатура.

 «3M» — произносится «Зэ Эм» (рус.) — Туристический клуб в городе Пермь, полное наименование "Затерянный мир" 
 «ЗМ» — произносится «Зэ Эм» (рус.) — семейство советских фотографических зеркально-линзовых объективов, созданных под руководством проф. Максутова. Расшифровка названия — «Зеркальный Максутова» или «Зеркально-Менисковый объектив».
 «ЗМ» — произносится «Зэ Эм» (рус.) — «Золотой мяч», ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему футболисту прошедшего календарного года.
 «3М» — произносится «Три Эм» (рус.) — советский стратегический бомбардировщик разработки ОКБ Мясищева.
 «3M» — произносится «Три Эм» — американская диверсифицированная инновационно-производственная компания.